Thomas Williams, né le  à Llwynypia et mort le  dans la même ville, est un joueur de rugby à XV  international gallois évoluant au poste d'avant.

Biographie

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Liens externes 
 
 

Joueur international gallois de rugby à XV
Joueur du Cardiff RFC
Joueur du Pontypridd RFC
Arbitre gallois de rugby à XV
Naissance en octobre 1859
Naissance dans le Rhondda Cynon Taf
Décès en février 1913
Décès au pays de Galles
Décès à 53 ans